Гусейн Гусейнов: Гусейнов, Гусейн Али Гюльбала оглы (1930—1987) — советский художник, автор учебников.
 Гусейнов, Гусейн Юсиф оглы (род. 1932) — советский азербайджанский нефтяник.